Kalang (Sidikalang)
 Kalang (Sidorejo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing